Il doppio del Croatia Open Umag 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Luis Lobo e Javier Sánchez erano i detentori del titolo, ma solo Lobo ha partecipato in coppia con Pablo Albano.

Albano e Lobo hanno battuto in finale 6–4, 6–1 Ģirts Dzelde e Udo Plamberger.

Teste di serie
 Libor Pimek /  Byron Talbot (primo turno)
 Pablo Albano /  Luis Lobo (campioni)
 John-Laffnie de Jager /  David Ekerot (quarti di finale)
 Petr Pála /  David Rikl (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Croatia Open Umag 1996
ATP Tour 1996